Десятилетняя война:
 Десятилетняя война (1512—1522) — война между Русским государством и объединёнными силами Великого княжества Литовского и Польского королевства.
 Десятилетняя война на Кубе — первая война за независимость Кубы от Испании в 1868—1878 годов.